Cumont (gemeente), een gemeente in het Franse departement Tarn-et-Garonne
 Franz Cumont, een Belgisch klassiek filoloog, godsdiensthistoricus, epigraficus, archeoloog en museumconservator